

Geografia
Stati Uniti d'America
 Jewell – comune del Kansas
 Jewell – comunità non incorporata dell'Oregon
 Contea di Jewell – contea del Kansas
 Jewell Junction o Jewell – comune dell'Iowa

Onomastica
 Jewell – variante del prenome Jewel

Persone
 Buddy Jewell – cantante statunitense
 Eilen Jewell – cantante statunitense
 Geri Jewell – attrice e cabarettista statunitense
 Isabel Jewell – attrice statunitense
 Jennyfer Jewell – attrice britannica naturalizzata neozelandese
 Lisa Jewell – scrittrice britannica
 Lynne Jewell – ex velista statunitense
 Marshall Jewell – politico statunitense
 Paul Jewell – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Richard Jewell – poliziotto statunitense
 Sally Jewell – politica britannica naturalizzata statunitense
 Wanda Jewell – ex tiratrice a segno statunitense